Jin (staat), Chinese staat tijdens de Periode van Lente en Herfst.
 Jin-dynastie (265-420).
 Jin-dynastie (1115-1234), de staat van de Jurchen.
 djinn, naam voor een geest in de Islamitische religie.
 Jin (achternaam), een Chinese achternaam
 Jin (BTS), zanger bij BTS
 Jin (Lovelyz), zangeres bij Lovelyz